|-
| 129201 - || || 3 de juliol, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129202 - || || 1 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129203 - || || 5 de juliol, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129204 - || || 5 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129205 - || || 5 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129206 - || || 5 de juliol, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129207 - || || 4 de juliol, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129208 - || || 5 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129209 - || || 10 de juliol, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129210 - || || 1 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129211 - || || 1 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129212 - || || 3 de juliol, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129213 - || || 4 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129214 - || || 4 de juliol, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129215 - || || 9 de juliol, 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 129216 - || || 10 de juliol, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129217 - || || 3 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129218 - || || 7 de juliol, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129219 - || || 10 de juliol, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129220 - || || 10 de juliol, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129221 - || || 26 de juliol, 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 129222 - || || 29 de juliol, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129223 - || || 31 de juliol, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129224 - || || 31 de juliol, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129225 - || || 31 de juliol, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129226 - || || 28 de juliol, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129227 - || || 28 de juliol, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129228 - || || 30 de juliol, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129229 - || || 1 d'agost, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129230 - || || 1 d'agost, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129231 - || || 2 d'agost, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129232 - || || 2 d'agost, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129233 - || || 2 d'agost, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129234 Silly || || 8 d'agost, 2005 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 129235 - || || 15 d'agost, 2005 || Pla D'Arguines || Pla D'Arguines
|-
| 129236 - || || 2 d'agost, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129237 - || || 4 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129238 - || 2005 QV || 22 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129239 - || || 24 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129240 - || || 22 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129241 - || || 24 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129242 - || || 24 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129243 - || || 25 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129244 - || || 26 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129245 - || || 27 d'agost, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129246 - || || 27 d'agost, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129247 - || || 27 d'agost, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129248 - || || 25 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129249 - || || 26 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129250 - || || 26 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129251 - || || 26 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129252 - || || 26 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129253 - || || 27 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129254 - || || 27 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129255 - || || 28 d'agost, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129256 - || || 29 d'agost, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129257 - || || 29 d'agost, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129258 - || || 24 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129259 - || || 25 d'agost, 2005 || Piszkéstető || K. Sárneczky, G. Szabó, D. Szám
|-
| 129260 - || || 29 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129261 - || || 31 d'agost, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129262 - || || 31 d'agost, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129263 - || || 27 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129264 - || || 27 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129265 - || || 27 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129266 - || || 27 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129267 - || || 28 d'agost, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129268 - || || 28 d'agost, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129269 - || || 27 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129270 - || || 28 d'agost, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129271 - || || 28 d'agost, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129272 - || || 29 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129273 - || || 29 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129274 - || || 31 d'agost, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129275 - || || 4 de setembre, 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 129276 - || || 8 de setembre, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129277 - || || 6 de setembre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129278 - || || 8 de setembre, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129279 - || || 10 de setembre, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129280 - || || 1 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129281 - || || 6 de setembre, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129282 - || || 13 de setembre, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129283 - || || 13 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129284 - || || 13 de setembre, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129285 - || || 24 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129286 - || || 23 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129287 - || || 25 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129288 - || || 26 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129289 - || || 24 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129290 - || || 24 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129291 - || || 26 de setembre, 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 129292 - || || 27 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129293 - || || 24 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129294 - || || 25 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129295 - || || 26 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129296 - || || 28 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129297 - || || 29 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129298 - || || 29 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129299 - || || 25 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129300 - || || 25 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
9